Redhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Redhardt (1926–2009), deutscher Theologe und Psychologe
 Reinhard Redhardt (1921–2013), deutscher Mediziner